Rebordões (Santo Tirso) - freguesia do concelho de Santo Tirso
 Santa Maria de Rebordões - freguesia do concelho de Ponte de Lima
 Souto de Rebordões - freguesia do concelho de Ponte de Lima
 Rebordões (Ponte de Lima) - antigo concelho de Portugal

Pode também estar à procura de:
 Rebordãos - freguesia do concelho de Bragança
 Rebordosa - freguesia do concelho de Paredes
 Rebordosa (Penacova) - aldeia no concelho de Penacova

Desambiguação